Echo der Liebe ist der Titel von
 Echo der Liebe (1949), britisches Filmdrama (The Glass Mountain) von Henry Cass
 Echo der Liebe (Zeitschrift), von Werenfried van Straaten 1958 gegründete Zweimonatsschrift des Hilfswerks Kirche in Not
 Echo der Liebe (1987), US-amerikanisches Melodram (Echoes in Crimson) von Caryl J. Wickman